TACI, acronimo con cui è noto il recettore del fattore di necrosi tumorale 13B (dall'inglese transmembrane activator and calcium modulator and cyclophilin ligand interactor)
 TACI, acronimo con cui si indica l'infarto cerebrale totale della circolazione anteriore (dall'inglese total anterior circulation infarct)